Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Gloire, parmi lesquels :
 la , une galère lancée en 1691 ;
 la , une frégate de 40 canons lancée en 1707 et capturée en 1709;
 la , une frégate de 46 canons lancée en 1724 et capturée en 1747 ;
 la , une galère lancée en 1726 ;
 la , une frégate de 32 canons lancée en 1778 ;
 la , une corvette lancée en 1801 ;
 la , une frégate de 44 canons lancée en 1803 ;
 la , une frégate de 46 canons lancée en 1811 ;
 la , une frégate de 52 canons lancée en 1837 ; 
 la , le premier cuirassé de haute mer construit en occident, lancé en 1859 ;
 la , un croiseur cuirassé navire de tête de sa classe lancé en 1900 ;
 la , un croiseur léger de   lancé en 1935 qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Nom de bateau de la Marine française